Le championnat de France de football de Division 3 1972-1973 est la deuxième édition du championnat de France de Division 3, qui est de 1970 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2. 

La compétition est remportée par le CS Vittel qui bat en finale l'US Quevilly sur le score de quatre à deux sur les deux rencontres.

Groupe Nord 

|}

Groupe Ouest 

|}

Groupe Centre 

|}

L'AS Decize est repêchée grâce à sa meilleure moyenne de spectateurs parmi les clubs classés à la treizième place. Le Stade Clermontois est repêché à la suite d'une décision du conseil fédéral de la Fédération française de football.

Groupe Est 

|}

Groupe Sud-Ouest 

|}

Groupe Sud-Est 

|}

Phase finale

Poule A 
La poule A des phases finales est remportée par le CS Vittel.

Poule B 
La poule B des phases finales est remportée par l'US Quevilly.

Finale 
La finale aller a lieu le 16 juin 1973 au stade Jean Bouloumié du CS Vittel.

Le match retour se déroule le 23 juin à Rouen.

Articles connexes 
 Championnat de France de football 1972-1973
 Championnat de France de football D2 1972-1973

Notes et références 

1972-1973
Football Division 3 1972-1973
Football Division 3 1972-1973
Football en France en 1972
Football en France en 1973